Ограждéние — вертикальная ограждающая конструкция в зданиях, на улицах и парках высотой от ступней до груди человека. Может быть изготовлено из различных материалов: верёвки, ленты, дерева, металла, бетона, стекла.

Основное назначение ограждения — перегородить ход поперёк конструкции (в декоративно-оградительных целях, безопасности, временных). В отличие от перил, ограда не имеет поручня, что указывает на её ограждающие функции. Ограждение состоит из стоек (является каркасом) и заполнения (декоративно-художественная и оградительная функция).

Область применения 
В целях безопасности ограждения ставят на опасных производствах, для предупреждения об опасных зонах, при строительстве.

 Декоративные ограждения
В декоративно-оградительных целях ограждения применяют в парках, улицах, дворах для визуального разделения пространства и оформления. Может быть применено для предупреждения ходьбы по газонам.

 Лестничные и балконные ограждения
Временные ограждения устанавливают на время проведения праздников и мероприятий на площадях и улицах для разделения на зоны и управлением потоком людей.

Временным считают ограждение, не имеющее бетонированного основания стоек ниже уровня земли.

См. также 

 Ограждение выдвижных устройств
 Кровельное ограждение
 Забор

Литература 
 ГОСТ 25772-83  «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».
 ГОСТ 12.4.059-89  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».
 ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.
 ГОСТ Р 53324-2009  «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности».
 ГОСТ Р 58729-2019 «Ограждения ледовых хоккейных площадок. Технические условия».
 ГОСТ Р 58967-2020  «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

Технология строительных процессов
Ограждения